Терваярви — многозначный топоним.

 Терваярви — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.
 Терваярви — озеро в Лахденпохском районе Карелии.
 Терваярви — озеро в Лоухском районе Карелии.

Примечания